Star Trek: 25th Anniversary – videogioco per console del 1991
Star Trek: 25th Anniversary – videogioco per computer del 1992